Acraea obliqua is een vlinder uit de familie van de Nymphalidae. De wetenschappelijke naam van de soort is voor het eerst geldig gepubliceerd in 1913 door Per Olof Christopher Aurivillius.

Ondersoorten 
 Acraea obliqua obliqua
 Acraea obliqua elgonense (, 1927)
 Acraea obliqua kivuensis (, 1927)

Heliconiinae